Preussen (ou Preußen) signifie Prusse en allemand. Les mots dérivés Preuss ou Preuß sont aussi un nom propre.

Patronyme 

 Arthur Preuss (1871-1934), journaliste, auteur et éditeur catholique américain d'origine allemande.
 Charles Preuss (1803-1854), cartographe 
 Christoph Preuß (1981-), footballeur allemand.
 Daniela Preuß (1978-), actrice allemande.
 Franziska Preuß (1994-), biathlète allemande.
 Friedrich Preuß (1850-1914), enseignant allemand et député du Reichstag.
 Gabriele Preuß (1954-), femme politique allemande.
 Hans-Joachim Preuss (1955-), économiste agricole allemand.
 Heidi Preuss (1961-), skieuse alpine américaine.
 Hugo Preuß (1860-1925), juriste et homme politique allemand.
 Jean-Pierre Preuss (1930-2002), coureur cycliste français.
 Josefine Preuß(1986-), actrice allemande.
 Konrad Theodor Preuss (1869-1938), ethnologue allemand.

Zoologie 
 Cercopithèque de Preuss, espèce de primates.
 Hirondelle de Preuss, espèce d'oiseaux.
 Souimanga de Preuss, espèce d'oiseaux.
 Tisserin de Preuss, espèce d'oiseaux.